Придорожное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Придорожное — село в Теректинском районе Западно-Казахстанской области.
 Придорожное — село в Фёдоровском районе Костанайской области.
 Придорожное — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.
 Придорожное — прежнее название села Акбулак Енбекшильдерского района Акмолинской области.
 Придорожное — прежнее название села Бирлик горадминистрации Атырау.

Россия 
 Придорожное — село в Ромненском районе Амурской области.
 Придорожное — село в Тамбовском районе Амурской области.
 Придорожное — село в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии.
 Придорожное — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.
 Придорожное — посёлок в Полесском районе Калининградской области.
 Придорожное — посёлок в Славском районе Калининградской области.
 Придорожное — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.
 Придорожное — деревня в Нижнеомском районе Омской области.
 Придорожное — исчезнувшее село в Краснокутском районе Саратовской области.
 Придорожное — село в Невельском районе Сахалинской области.
 Придорожное — с 1944 по 1961 г. название села Хулхута Яшкульского района Калмыкии.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Придорожное — село в Джанкойском районе.

Украина 
 Придорожное — посёлок в Амвросиевском районе Донецкой области.
 Придорожное — село в Старобешевском районе Донецкой области.
 Придорожное — село в Новониколаевском районе Запорожской области.
 Придорожное — село в Краснодонском районе Луганской области.
 Придорожное — село в Геническом районе Херсонской области.

См. также 
 Придорожное заведение
 Придорожное сельское поселение
 Придорожная
 Придорожный